James Johnson peut désigner :
 James Johnson (1803-1834), dessinateur d'architecture anglais, aquarelliste et peintre à l'huile, membre de l'École de Bristol ;
 James Weldon Johnson (1871-1938), écrivain, poète, militant pour les droits des Noirs américains ;
 James H. Johnson (1874-1921), patineur artistique britannique ;
 James P. Johnson (1894-1955), musicien de Jazz et de Blues ;
 James McIntosh Johnson (1883-1953), chimiste américain ;
 James Johnson (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 James A. Johnson (1943-2020), homme d'affaires américain ;
 James Robert Johnson (1983-), joueur américain de baseball.